Гребин може бити:

 Гребин (Мекленбург-Западна Померанија), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Гребин (Шлезвиг-Холштајн), општина у округу Плен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.